Filament může být:

 Filament (textilnictví) – mezinárodní označení pro vlákna neomezené délky
 Filament (3D tisk) – tiskové struny (vlákna) pro 3D tisk
 Filament (astronomie) – největší známé struktury ve vesmíru

Externí odkazy